Gracillariinae — підродина метеликів родини Молі-строкатки (Gracillariidae). Більшість Gracillariinae сидять з різко піднятою передньою частиною тіла; у той час Lithocolletinae і Phyllocnistinae сидять паралельно до поверхні, а Lithocolletinae часто з опущеною головою донизу.

Роди 
 Gracillaria Haworth, 1928
 Acrocercops Wallengren, 1881
 Africephala Vári, 1986
 Amblyptila Vári, 1961
 Apistoneura Vári, 1961
 Apophthisis Braun, 1915
 Aristaea Meyrick, 1907
 Artifodina Kumata, 1985
 Aspilapteryx Spuler, 1910
 Borboryctis Kumata & Kurokoo, 1988
 Callicercops Vári, 1961
 Callisto Stephens, 1834
 Caloptilia Hübner, 1825
 Calybites Hübner, 1822
 Chilocampyla Busck, 1900
 Chrysocercops Kumata & Kuroko, 1988
 Conopobathra Vári, 1961
 Conopomorpha Meyrick, 1885
 Conopomorphina Vári, 1961
 Corethrovalva Vári, 1961
 Cryptolectica Vári, 1961
 Cryptologa Fletcher, 1921
 Cupedia Klimesch & Kumata, 1973
 Cuphodes Meyrick, 1897
 Cyphosticha Meyrick, 1907
 Dekeidoryxis Kumata, 1989
 Dendrorycter Kumata, 1978
 Deoptilia Kumata & Kuroko, 1988
 Dextellia Triberti, 1986
 Dialectica Walsingham, 1897
 Diphtheroptila Vári, 1961
 Dysectopa Vári, 1961
 Ectropina Vári, 1961
 Epicephala Meyrick, 1980
 Epicnistis Meyrick, 1906
 Eteoryctis Kumata & Kuroko, 1988
 Eucalybites Kumata, 1982
 Eucosmophora Walsingham, 1897
 Euprophantis Meyrick, 1921
 Eurytyla Meyrick, 1893
 Euspilapteryx Stephens, 1835
 Gibbovalva Kumata & Kuroko, 1988
 Graphiocephala Vári, 1961
 Hypectopa Diakonoff, 1955
 Ketapangia Kumata, 1995
 Lamprolectica Vári, 1961
 Leucanthiza Clemens, 1859
 Leucocercops Vári, 1961
 Leucospilapteryx Spuler, 1910
 Leurocephala D.R. Davis & McKay, 2011
 Liocrobyla Meyrick, 1916
 Macarostola Meyrick, 1907
 Marmara Clemens, 1863
 Melanocercops Kumata & Kuroko, 1988
 Metacercops Vári, 1961
 Micrurapteryx Spuler, 1910
 Monocercops Kumata, 1989
 Neurobathra Ely, 1918
 Neurolipa Ely, 1918
 Neurostrota Ely, 1918
 Oligoneurina Vári, 1961
 Ornixola Kuznetzov, 1979
 Pareclectis Meyrick, 1937
 Parectopa Clemens, 1860
 Parornix Spuler, 1910
 Penica Walsingham, 1914
 Philodoria Walsingham, 1907
 Phodoryctis Kumata & Kuroko, 1988
 Phrixosceles Meyrick, 1908
 Pleiomorpha Vári, 1961
 Pogonocephala Vári, 1961
 Polydema Vári, 1961
 Polymitia Triberti, 1986
 Polysoma Vári, 1961
 Psydrocercops Kumata & Kuroko, 1988
 Sauterina Kuznetzov, 1979
 Schedocercops Vári, 1961
 Semnocera Vári, 1961
 Spanioptila Walsingham, 1897
 Spinivalva Moreira & Vargas, 2013
 Spulerina Vári, 1961
 Stomphastis Meyrick, 1912
 Synnympha Meyrick, 1915
 Systoloneura Vári, 1961
 Telamoptilia Kumata & Kuroko, 1988
 Vihualpenia Mundaca, Parra & Vargas, 2013

Посилання 
 Davis, D.R, and Robinson, G.S. (1999). The Tineoidea and Gracillarioidea. In: Kristensen, N.P. (ed.), Lepidoptera, Moths and Butterflies, 1: Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbuch der Zoologie 4 (35): 91-117. Walter de Gruyter. Berlin, New York.
 Bai, H. & H.H. Li, 2009: Review of Spulerimx (Lepidoptera: Gracillariidae) from China, with description of three new species. Oriental Insects 43: 33-44.
 Davis, D.R. , F. Mc Kay, M. Oleiro, Marcelo Diniz Vitorino & G.S. Wheeler, 2011: Biology and systematics of the leafmining Gracillariidae of Brazilian Pepper Tree, Schinus terebinthifolus Raddi, with descriptions of a new genus and four new species. Journal of the Lepidopterists' Society 65 (2): 61-93.
 Davis, Donald R. & Paul A. Opler, 1981. The Leafmining Moths of the genus Cameraria associated with Fagaceae in California (Lepidoptera: Gracillariidae). Smithsonian Contributions to Zoology 333: 1-58. Full article:  
 Kobayashi, S. ; G.-H. Huang ; A. Nakamura & T. Hirowatari, 2013: Four new species of Gracillariidae (Lepidoptera) from China and Japan, and description of the pupal morphology of the genera Corythoxestis, Eumetriochroa, Guttigera and Metriochroa. Zootaxa 3619 (2): 101–129. Preview and full article: 
 Kumata, T., 1995: SOME SPECIES OF THE SUBFAMILY LITHOCOLLETINAE [GRACILLARIIDAE, LEPIDOPTERA] COLLECTED IN THE PHILIPPINES. Insecta Matsumurana New Series 52: 105–131. Full article:  .
 Kumata, T., 1995: KETAPANGIA, A NEW GENUS FOR MACAROSTOLA LEUCOCHORDA AND ACROCERCOPS REGULIFERA [GRACILLARIIDAE, LEPIDOPTERA]. Insecta Matsumurana 52: 133–148. Full article:  .
 Kumata, T., 1998: JAPANESE SPECIES OF THE SUBFAMILY OECOPHYLLEMBIINAE RÉAL ET BALACHOWSKY (LEPIDOPTERA: GRACILLARIIDAE), WITH DESCRIPTIONS OF A NEW GENUS AND EIGHT NEW SPECIES. Insecta Matsumurana New Series 54: 77-131. Full article:  .
 Kuznetzov, V.I. & S.V. Baryshnikova, 2001: Review of the Palaearctic genera of the family Gracillariidae (Lepidoptera) with description of a new subfamily Ornixolinae Kuznetzov et Baryshnikova, subfam. n. Entomological Review 81 (1): 26-46.
 Mundaca, E.A. ; L.E. Parra & H.E. Vargas, 2013: A new genus and species of leaf miner (Lepidoptera, Gracillariidae) for Chile associated to the native tree Lithraea caustica. Revista Brasileira de Entomologia 57 (2): 157–164. Full article:  .
 de Prins, W. & de Prins, J., 2005, World Catalogue of Insects: Gracillariidae (Lepidoptera) volume 6: 502 pp.
 Vargas, H.A. & L.E. Parra, 2005: A new genus and a new species of Oecophyllembiinae (Lepidoptera: Gracillariidae) from Chile. Neotropical Entomology 34 (2): 227–233. Abstract and full article: .
 2011: Zootaxa, 2892: 25-32. Preview 
 Wikispecies 

Молі-строкатки
Підродини комах